Chitarra hawaiana può riferirsi a:

Lap steel guitar – tipo di chitarra steel sprovvista di pedali, suonata da seduti e appoggiata orizzontalmente sulle ginocchia del musicista;
Ukulele – piccola chitarra a quattro corde, resa popolare nelle isole Hawaii.